Kooij ist der Familienname folgender Personen:

 Cora van der Kooij (1946–2018), niederländische Pflegewissenschaftlerin
 Joey Kooij (* 1991), niederländischer Fußballschiedsrichter
 Lars Kooij (* 2000), niederländischer Handballspieler
 Olav Kooij (* 2001), niederländischer Radrennfahrer
 Peter Kooij (* 1954), niederländischer Bariton
 Rachel van Kooij (* 1968), Kinderbuchautorin

Siehe auch:
 Kooy